Scott Davis – tennista statunitense
 Scott Davis –  ciclista australiano
 Scott Davis – giocatore di football americano statunitense